Isaac Azar (nascido em 30 de janeiro de 1971) é um empresário brasileiro, criador dos restaurantes Paris 6 Bistrô. Descendente de sefarditas egípcios, é também o primeiro assaggiatore brasileiro formado pela Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva (associação nacional de provadores profissionais de azeites), da Unione Italiana delle Camere di Commercio, situada em Imperia, na Riviera Italiana, onde existe o único museu sobre azeite do mundo.

Brasileiros de ascendência egípcia
Brasileiros de ascendência sefardita
Empresários do Brasil
Restaurateurs
Sefarditas